

Вороновське сільське поселення — сільське поселення, Кожевниковський район, Томська область
 Вороновське сільське поселення — сільське поселення, Рогнедінський район, Брянська область